Za niebieskimi drzwiami – powieść Marcina Szczygielskiego
 Za niebieskimi drzwiami – film w reżyserii Mariusza Paleja